Mika est un nom finnois qui a la même origine que Michel.
Mika est un prénom épicène, convenant autant aux garçons qu'aux filles.

Personnalités

Pseudonyme  

 Mika, de son vrai nom Michael Holbrook Penniman Jr. (né en 1983), chanteur de pop rock britannico-libanais ;
 Mika, nom de scène de Mika Todd, chanteuse américaine des groupes japonais Coconuts Musume et Mini Moni.
 Mika, nom donné à Michael Simões Domingues, footballeur portugais.

Prénom 
 
 Mika Häkkinen, Mika Salo, pilotes de formule 1 finlandais.
 Mika Kaurismäki, réalisateur finlandais.
 Mika Mendes (Michael Mendes), chanteur de zouk / kizomba
 Mika Nakashima, chanteuse et actrice japonaise.

Nom de famille 
Mika est un nom de famille attesté en France.

 Brad Mika (1981- ), un joueur néo-zélandais de rugby à XV
 Dylan Mika (1972-2018), joueur néo-zélandais de rugby à XV.

Toponymie

 Mika est un village de la gmina de Trojanów dans la powiat de Garwolin de la voïvodie de Mazovie

Autres
MIKA est une capsule technologique lancée avec la mission spatiale scientifique allemande DIA

Sources, Notes et références 

Homonymie de prénom
Abréviation